Суперлига 2006/2007 () — 49-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 4 августа 2006 года и закончился 27 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты 

1 — Матч второго круга «Манисаспор» — «Сакарьяспор» был прерван на 40-й минуте при счёте 1:1 по причине хулиганских действий болельщиков «Манисаспора». Хозяевам впоследствии было засчитано техническое поражение 0:3.

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт (тур.)
 Чемпионат Турции 2006/07 на mackolik.com

2006/2007